Немрут-Даг (гора) — гора на південному сході Туреччини в мулі Адияман.
 Немрут-Даг (вулкан) — активнодіючий стратовулкан, що знаходиться у східній частині Туреччини поблизу озера Ван.
 Озеро Немрут — прісноводне кратерне озеро, розташоване в південно-західній частині кальдери вуклана Немрут-Даг на Вірменському нагір'ї в східній частині Туреччини.